Fight – amerykański zespół muzyczny
 Fight – album Doro